Brignon est un nom propre français qui peut faire référence à :

Hydronyme 
 Le Brignon, rivière française qui coule dans le département d'Indre-et-Loire, affluent de la Claise en rive droite, sous-affluent de la Loire par la Claise, puis la Creuse et enfin la Vienne.

Toponyme 

 Brignon est une commune française située dans le département du Gard, en région Languedoc-Roussillon.

Patronyme 

 Jean Brignon (1627-1712), prêtre jésuite français, traducteur d'ouvrages religieux.
 François Caprais de Brignon (1733-1795), homme politique français ;
 Pierre Marie Brignon de Léhen (1783-1866), homme politique français ;

Patronyme français